FSA steht als Abkürzung für:
 Feststellanlage
 Freie Syrische Armee
 Freiheit statt Angst
 Freistellungsauftrag
 Fette, Seifen, Anstrichmittel, eine wissenschaftliche Zeitschrift mit dem Schwerpunkt Fettwissenschaft/-forschung, erschien von 1954 bis 1986, 
 Südarabische Föderation, ehemaliger Staatenbund im heutigen Jemen

Behörden:
 Farm Security Administration, ehemalige US-Behörde
 Financial Services Authority, ehemalige britische Finanzmarktaufsichtsbehörde
 Food Standards Agency, britische Lebensmittelaufsichtsbehörde

Sport:
 Federation for Sport at Altitude, Höhensportverband
 Federazione Svizzera d’Atletica Leggera, jetzt Swiss Athletics
 Fußballverband Sachsen-Anhalt

Wirtschaft:
 Fabless Semiconductor Association, Vereinigung fabrikloser Halbleiterhersteller, siehe Fabless
 Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.
 FSA (Fahrradkomponentenhersteller), Full Spead Ahead Inc, taiwanesischer Hersteller von Fahrradkomponenten

Wissenschaft:
 Fellow of the Society of Antiquaries, siehe Society of Antiquaries of London

Abkürzung